Montrevel, commune française de l'Isère
 Montrevel, commune française du Jura

Voir aussi 
 Montrevel-en-Bresse, commune française de l'Ain
 régiment de Montrevel, nom porté de 1759 à 1762 par un régiment d'infanterie de l'armée française (créé en 1647)